Modolești ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Modolești (Întregalde), Kreis Alba
 Modolești (Vidra), Kreis Alba